Laureaci i nominowani do polskiej Nagrody Muzycznej Fryderyk w dziedzinie muzyki rozrywkowej w kategoriach Wydarzenie roku oraz Koncert roku:

Przypisy 

Wydarzenie